Front Civil Unit (del seu nom en rus Объединённый Гражданский Фронт, transliterat Obyedinyónnïy Grazhdánskiy Front), partit polític de Rússia
 Open GIS Foundation, fundació per al desenvolupament d'estàndards oberts en l'àmbit de la geomàtica, antecessora de l'Open Geospatial Consortium